Ez a lista XIII. Leó pápa 1878 és 1902 között született enciklikáit sorolja fel időrendben. 

Kereszténység témájú listák
Pápai enciklikák